Сен-Жинез-ан-Куарон, Сен-Жине́з-ан-Куаро́н, Сен-Жінез-ан-Куарон (фр. Saint-Gineis-en-Coiron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш. 
 Альфонсо Куарон, Альфо́нсо Куаро́н Оро́ско (ісп. Alfonso Cuarón Orozco, нар. 28 листопада 1961) — мексиканський кінорежисер, сценарист і продюсер. Номінант премії «Оскар».
 Куарон, Куаро́н (фр. Coyron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
 Сен-Лоран-су-Куарон, Сен-Лора́н-су-Куаро́н (фр. Saint-Laurent-sous-Coiron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.